Bengkalis bezeichnet

 einen Regierungsbezirk in Indonesien, siehe Bengkalis (Regierungsbezirk)
 die Hauptstadt dieser Regentschaft, siehe Bengkalis
 eine Insel in dieser Regentschaft, siehe Bengkalis (Insel)
 eine Wasserstraße in Indonesien, siehe Bengkalis-Straße